внешние из двух больших врат ведущих в Сэнсо-дзи (внутренние Ходзомон), находится в Асакусе, Токио. Врата привлекают туристов своим фонарем и статуями. Они имеют высоту в 11.7 метров в высоту, 11.4 м в ширину и занимают площадь в 69.3 м².

История 
Каминаримон были построены военачальником Тайра но Киммасой. Они изначально были расположены близ Комагаты, но их перенесли в нынешнюю локацию в 1635 году. Считается, что именно тогда были установлены статуи Райдзина и Фудзина. Врата были множество раз уничтожены. Через четыре года после переноса, Каминаримон сгорел, и в 1649 году Токугава Иэмицу перестроил их вместе с несколькими другими постройками в Сэнсо-дзи. Врата сгорали дотла в 1757 и в 1865 годах. Нынешний Каминаримон построен в 1960 году.

Описание 

Четыре статуи расположены в Каминаримон. На лицевой стороне врат находятся статуи синтоистских богов, Фудзина и Райдзина. Фудзин, литературно «бог ветра», расположен в восточной стороне врат, а Райдзин, литературно «бог грома», расположен в западной стороне. Другие две статуи с другой стороны врат: буддисткие боги, Тэнрю на востоке и богиня Кинрю в западной.

В центре Каминаримон, над вратами, висит большой красный , размер которого 4 метра в высоту, 3.4 метров в радиусе и весит 670 килограмм. Из-за своей хрупкости, нынешний фонарь не оригинальный, он был заменен в августе 2003 года в благотворительной акции посвященной 400 годовщине начала периода Эдо Коносукэ Мацуситой, организатором выступил Matsushita Electric Industrial Co. (ныне известный как Panasonic) .

На лицевая части фонаря написано название врат, , на другой стороне официальное название врат, . Вырезанный из дерева дракон украшает нижнюю часть фонаря.

Во время фестивалей, таких как Сандзя-мацури, фонарь разбирают, чтобы дать пройти высоким предметам через врата.

Табличка над фонарем с надписью , читается справа налево и отсылается к Сэнсо-дзи.

Примечания 

Асакуса
Ворота Японии